Михаил Сергеевич Чурляев (22 октября 1989, Магнитогорск) — российский хоккеист, защитник. Чемпион мира среди юниорских команд 2007, обладатель кубка Харламова (2009/10, МХЛ), серебряный призер кубка Харламова (2010/11, МХЛ). Мастер спорта России (2013).

Биография 
Вначале занимался плаванием и настольным теннисом. Воспитанник магнитогорского «Металлурга».

В КХЛ выступал за «Металлург» Мг (2007/08, чемпионат России — 2008/09, 2010/11), «Автомобилист» Екатеринбург (2011/12).

В первой лиге играл за «Металлург-2» Магнитогорск (2005/06 — 2008/09).

В МХЛ — за «Стальные Лисы» Магнитогорск (2009/10 — 2010/11). В 2010 году стал первым обладателем кубка Харламова. В 2011 году — серебряный призер.

С сезона 2010/11 игрок ВХЛ: «Южный Урал» Орск (2010/11, 2014/15), «Спутник» Нижний Тагил (2011/12), «Лада» Тольятти (2012/13 — 2013/14), «Буран» Воронеж (2015/16), «Ариада-НХ» Волжск (2016/17), «Молот-Прикамье» Пермь (2017/18), «Металлург» Новокузнецк (2017/18), «Сокол» Красноярск (2018/19), «Лада» (с 2019/20). 29 июня 2021 года подписал контракт с «Гомелем».

Участник чемпионата мира среди юниорских команд 2006, победитель чемпионата мира среди юниорских команд 2007.

Трехкратный победитель Русской классики ВХЛ в составе «Лады (хоккейный клуб)» (2013/14), «Южного Урала» (2014/15), «Бурана» (2015/16).

Участник Континентального кубка 2021/22 в составе «Гомеля».

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Стальные лисы»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Южный Урал»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Спутник» Нижний Тагил
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Буран»
Игроки ХК «Ариада»
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Сокол» Красноярск